

Geografia 
 Filippine
 Orion – municipalità della provincia di Bataan
 Francia
 Orion – comune dei Pirenei Atlantici
 Stati Uniti d'America
 Orion – città fantasma della Contea di Kings, California
 Orion – villaggio della Contea di Henry, Illinois
 Orion – charter township della Contea di Oakland, Michigan
 Orion – città della Contea di Richland, Wisconsin

Mitologia 
 Orione – figura della mitologia greca

Astronomia 
 Orion 1 e Orion 2 – osservatori astronomici sovietici

Astronautica 
 Orion – veicolo spaziale della NASA
 Project Orion (propulsione nucleare) – uno studio di propulsione spaziale alimentata da bombe nucleari, elaborato nel 1950.

Aziende 
 Orion – casa editrice italiana, specializzata in fumetti
 Orion Publishing Group – casa editrice britannica
 Orion Pictures – casa di produzione cinematografica statunitense
 Orion – azienda specializzata nei veicoli speciali, in particolare ambulanze

Fumetti e animazione 
 Orion – manga dell'autore giapponese Masamune Shirow 
 Orion – personaggio della serie The New Gods di Jack Kirby (DC Comics)
 Orion – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco

Informatica 
 Orion – application server per sviluppare applicazioni in Java
 Orion – core del processore Athlon Classic
 Orion Electronics – azienda di prodotti elettronici

Letteratura 
 Orion – romanzo di Ben Bova del 1984
 Orion – rivista
 Il sapore del sangue (Orion) – romanzo di Deon Meyer del 2000

Mezzi di trasporto 
 Lockheed L-9 Orion – aeroplano monomotore da trasporto degli anni trenta
 Lockheed P-3 Orion – aeroplano militare da ricognizione e guerra sottomarina sviluppato dalla Lockheed Corporation
 Orion – classe di corazzate inglesi della prima guerra mondiale
 Orion (HSK 1) – incrociatore ausiliario/nave corsara tedesca della seconda guerra mondiale
 Orion – capsula spaziale statunitense, in precedenza conosciuta come Crew Exploration Vehicle
 Ford Orion – automobile familiare della Ford

Musica 
 Orion – pseudonimo di Tomasz Wróblewski, bassista dei Behemoth
 Orion – brano dei Jethro Tull presente in Stormwatch (1979)
 Orion – brano dei Metallica del 1986
 Orion – singolo di Mika Nakashima del 2008
 Orion – album di Ryan Adams del 2010
 Orion – album degli X Ambassadors del 2019

Altro 
 Orion – Re degli elfi silvani nel gioco di ruolo Warhammer
 Orion – astronave nella serie televisiva Le fantastiche avventure dell'astronave Orion
 Orion – astronave nella serie televisiva Stargate Atlantis
 Orion – nome in codice di Stephen J. Bartowski padre di Chuck Bartowski della serie televisiva Chuck

Pagine correlate 
 Orione